Cozla ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cozla (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Cozla (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj